Ганс Гофман (нем. Hans Hofmann):
 Гофман, Ганс (1880—1966) — американский художник немецкого происхождения, представитель абстрактного экспрессионизма.
 Гофман, Ганс (1848—1909) — немецкий поэт, автор многочисленных романов и новелл.
 Гофман, Ганс (ок. 1530—1591/2) — немецкий художник, график и живописец. Гофман, Ганс-Иоахим (1929—1994) — немецкий политик, министр культуры ГДР

 Примечания